Гамзин — фамилия; имеет женскую форму Гамзина.
 Гамзин, Владимир Васильевич (1919—2001) — подполковник Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Гамзин, Михаил Александрович (род. 1949) — тренер по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный тренер РСФСР, главный тренер сборной Красноярского края.